«Don’t Ever Change» () — популярная песня, написанная  и Кэрол Кинг в 1961 году. Оригинальная версия песни, записанная группой The Crickets (основную вокальную партию исполнял ), достигла пятой позиции в чартах Великобритании летом 1962 года. Песня также известна в исполнении группы «Битлз».

Версия «Битлз» 
Группа записала свою версию песни для радиошоу BBC Pop Go The Beatles. Запись состоялась 1 августа 1964 года в Театре Плейхаус (Playhouse Theatre, Манчестер). Трансляция передачи состоялась 27 августа. Впоследствии данная запись была опубликована в составе альбома Live at the BBC (1994 год).

В версии «Битлз» песня представляет собой редкий вокальный дуэт Маккартни (который кроме того играл на бас-гитаре) и Харрисона (кроме вокальной партии он исполнял и партию соло-гитары); кроме них в записи участвовали также Леннон (партия ритм-гитары) и Старр (ударные).

Другие версии песни 
Песня неоднократно исполнялась различными исполнителями. Из наиболее известных можно упомянуть следующие кавер-версии:
 Британская группа Brinsley Schwarz выпустила свою версию песни в альбоме Please Don’t Ever Change (1973 год).
 Британский исполнитель Брайан Ферри включил данную песню в свой сольный альбом These Foolish Things (1973 год).

Источники

Ссылки 
 
 Текст песни 
 Видео со звучанием версии The Crickets 
 Видео со звучанием версии The Beatles (альбом Live at the BBC) 

Песни The Beatles
Синглы 1961 года
Песни 1961 года
Песни, написанные Кэрол Кинг